Termin -{CAD}- ima više značenja.

 Koniferil-alkohol dehidrogenaza, enzim
 cinamil-alkohol dehidrogenaza, enzim
 Akonitatna dekarboksilaza, enzym
 CAD (gen)
 Dizajniranje računarom